Guillermina Ernestina de Dinamarca y Noruega (en danés: Vilhelmine Ernestine, en alemán: Wilhelmine Ernestine; Copenhague, 20 de junio de 1650-castillo de Lichtenburg, 22 de abril de 1706) fue electora palatina como la esposa del elector Carlos II del Palatinado. Ella era la tercera de las cinco hijas del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo.

Biografía 
Su tía, Sofía del Palatinado, arregló un matrimonio entre Guillermina Ernestina y el sobrino de Sofía, Carlos, el heredero del Electorado del Palatinado, hijo de Carlos I Luis del Palatinado. Se comprometieron el 23 de abril de 1670 en Copenhague. Excepcionalmente, esta no era una boda por poderes; el novio se casó con ella en persona en el palacio de Amalienborg en Dinamarca, el 20 de septiembre de 1671. El 14 de agosto, los esposos marcharon para Heidelberg con un gran séquito de nobles daneses. A Guillermina Ernestina se le concedió una gran dote de Dinamarca, y también recibió las aldeas y castillos Germersheim y Oppenheim de parte de su suegro.

El matrimonio fue muy infeliz: Carlos se vio obligado a casarse con ella por su padre, en contra de su voluntad y no le gustó el matrimonio desde el principio, y su comportamiento tímido y apariencia física - se decía que había sido un tanto paralizado - sólo amplió la distancia entre ellos. En 1677, la aversión de Carlos había hecho que su suegro considera planes serios de un divorcio, aunque estos planes nunca se realizaron debido a la oposición de su suegra, Carlota de Hesse-Kassel. No tuvieron hijos.

El 28 de agosto de 1680, se convirtieron en elector y electora del Palatinado. El reinado de su marido estuvo marcado por su dependencia de los favoritos. El elector murió el 26 de mayo de 1685. Como viuda, vivió con su hermana, Ana Sofía de Sajonia, en el castillo de Lichtenburg en Sajonia, donde murió el 22 de abril de 1706.

Referencias

Enlaces externos 
 runeberg.org 

Princesas de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Casa del Palatinado-Simmern
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach
Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Nacidos en Copenhague
Consortes reales de la casa de Oldemburgo